Уикипедия на есперанто () е раздел на есперанто в Уикипедия. Проектът започва работа през ноември 2001 година.

Статистика

Посещаемост 

Есперанто
Есперанто